algemeen geldende natuurwetten;
 universele wetten uit de esoterie.